Натуральне число 545
 545 рік до нашої ери
 545 рік нашої ери